Параллельный текст:

 Параллельный текст (битекст)
 Параллельный текст (методика обучения)